Boeran (ruimteveer), de Russische tegenhanger van de Amerikaanse Space Shuttle
Boeran (wind), een wind die waait over Oost-Azië